Francesco Fiorentino (?-1516) olasz építész
 Francesco Fiorentino (1834-1884) olasz filozófus